Robert Olsson ist der Name folgender Personen:

* Robert Olsson (Kameramann) (1877–1941), schwedischer Kameramann und Regisseur 
 Robert Olsson (Leichtathlet) (1883–1954), schwedischer Hammerwerfer